Оборотень — мифологическое существо, обладающее способностью превращаться (оборачиваться, перекидываться) из человека в другое существо или предмет, или наоборот.

Фильмы 
«Оборотень»:
 «Оборотень» () — американский фильм ужасов 1913 года режиссёра Генри МакРэя.
 «» () — американский фильм ужасов 1956 года режиссёра Фреда Сирса.
 «» (), или «Лесная легенда» — советский фильм 1968 года режиссёра Лейды Лайус.
 «» () — американский телесериал 1987—1988 годов.
 «Оборотень» () — американо-канадский фильм ужасов 2000 года режиссёра Джона Фоусета.
 «» () — американский видеофильм 2003 года режиссёра Дэнни Дрэйвена.
 «» () — канадский телефильм 2008 года.
 «» () — американский фильм 2013 года.
 «Оборотень» () — американский комедийный фильм ужасов 2020 года.

«Оборотни»:
  — полнометражный аниме-фильм, 1998 год. Режиссёр — Хироюки Окиуры.
 «Оборотни» () — фильм ужасов, США, 2002 год. Режиссёр — Донован Келли, Джим Вайнорски.
 «Оборотни» () — мистический фильм ужасов, США, 2005 год. Режиссёр — Уэс Крэйвен.
 «Волки-оборотни» () — фильм ужасов, боевик, США, 2007. Режиссёр — Джеймс Айзек.
 «Оборотни» () — десятый эпизод, первого сезона сериала-антологии «Любовь, смерть и роботы» 2019 года

Прочее 
 «» () — трагедия Аугуста Кицберга 1911 года.
 «» () — роман Акселя Сандемусе 1958 года.

См. также 
 Оборотни в погонах — обвиняемые по делу о коррупции и других преступлениях в МЧС и МВД РФ в 2003—2006 годах.
 Вервольф (значения)
 Волколак (значения)